Кадряково — название населённых пунктов в России:

 Кадряково — село в Агрызском районе Татарстана.
 Кадряково — село в Мензелинском районе Татарстана.

См. также 
 Большое Кадряково
 Татарское Кадряково